T5:
 T5 — авиационная группа Ровеля или Группа дальней разведки при главнокомандующем воздушных сил, сокращённо Т5.
 T5 — трамвай Татра, модель (тип) T5.
 T5 — обозначение пятого поколения автомобиля VW Transporter.